W Rumunii
 Cernești – gmina Rumunii w okręgu Marmarosz
 Cernești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Todireni
 Cernești – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Cernești
 Cernești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Izvoarele